Chiny kan syfta på följande:

Asteroid
 1787 Chiny - en asteroid

Geografi

Belgien 

 Chiny, Belgien, kommun i Vallonien, Province du Luxembourg, 

Robotskapade Belgienförgreningar